Thomas Gawdy ist der Name folgender Personen:

* Thomas Gawdy (Politiker, † 1556) (um 1509–1556), englischer Jurist und Politiker (Norwich, Lynn, Salisbury)
 Thomas Gawdy (Politiker, † 1588) († 1588), englischer Jurist und Politiker (Arundel, Norwich)